По́ступ — власне український синонім слова «прогрес». Може також означати:

Газети
 Поступ (Львів) — львівська газета зареєстрована у 1997 році; з 2006 — інтернет-газета. 
 Поступ (львівська самвидавна газета) — історична львівська самвидавна газета, що переросла у часопис «Post-Поступ».
 Поступ (Канада) — видавництво та часопис у Вінніпезі, Канада.

Інше
 Поступ (організація) — громадянське об'єднання.